Mafalda puede referirse a:

Personas 
 Mafalda de Castilla (1191-1204), infanta de Castilla, hija de Alfonso VIII de Castilla.
 Mafalda de Saboya (1125-1158), reina de Portugal, esposa del rey Alfonso I de Portugal.
 Mafalda de Portugal, infanta portuguesa, hija del rey Alfonso I de Portugal y de Mafalda de Saboya.
 Mafalda González de Lara (m. 1244), esposa del infante Alfonso de Molina y nuera del rey Alfonso IX de León.
 Beata Mafalda (1190-1256), beata e infanta portuguesa, reina consorte por su matrimonio con Enrique I de Castilla.
 Mafalda de Saboya (1902-1944), hija del rey Víctor Manuel III de Italia.
 Mafalda Arnauth, (n. 1974), fadista portuguesa.
 Mafalda, nombre de una tira de prensa argentina desarrollada por el historietista Quino desde 1964 a 1973, la cual está protagonizada por la niña homónima.
Mafalda (Grupo) grupo musical de origen valenciano
 Mafalda, nombre femenino italiano.

Lugares 
 Mafalda, localidad y comune italiana de la provincia de Campobasso.